Die Suburban Collection Motor City Open 2018 fanden vom 1. bis 4. Februar 2018 im Birmingham Athletic Club in Bloomfield Hills, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 70. 

Vorjahressieger war Ryan Cuskelly, der im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Paul Coll ausschied. Den Titel sicherte sich der topgesetzte Marwan Elshorbagy, der mit 11:9, 9:11, 11:8, 8:11 und 11:9 gegen Coll gewann.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
2018